Transports:
 Estació del Pedró: parada de les línies T1 i T2 del Tram a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).
 Geografia:
 Barri del Pedró: barri de Cornellà (Baix Llobregat).
 Roc Pedró: Roca històrica situada a Olià (Cerdanya).
 El Pedró (Bassella): cim del municipi de Bassella (Alt Urgell).
 El Pedró (Begues): cim del municipi de Begues (Baix Llobregat).
 El Pedró (Bordils): indret del municipi de Bordils (Gironès).
 El Pedró (Catllaràs): cim a la serra de Catllaràs, entre els municipis de Castell de l'Areny i la Pobla de Lillet (Berguedà).
 El Pedró (Castellar de n'Hug): serra del municipi de Castellar de n'Hug (Berguedà).
 El Pedró (Cercs): cim entre els municipis de Cercs i Fígols (Berguedà).
 El Pedró (Colomers): cim del municipi de Colomers (Baix Empordà).
 El Pedró (Cervià de Ter): cim del municipi de Cervià de Ter (Gironès).
 El Pedró (Garrigoles): indret del municipi de Garrigoles (Baix Empordà).
 El Pedró (Granera): cim del municipi de Granera (Moianès).
 El Pedró (Granollers): cim entre els municipis de Granollers i la Roca del Vallès (Vallès Oriental).
 El Pedró (Llobera): cim del municipi de Llobera (Solsonès).
 El Pedró (indret de Llobera): indret del municipi de Llobera (Solsonès).
 El Pedró (Madremanya): poble disseminat del municipi de Madremanya (Gironès).
 El Pedró (Odèn): cim dels municipis d'Odèn (Solsonès) i Oliana (Alt Urgell).
 El Pedró (Pals): indret del municipi de Pals (Baix Empordà).
 El Pedró (Sant Climent de Llobregat): cim del municipi de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat).
 El Pedró (Santa Perpètua de Mogoda): cim del municipi de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).
 El Pedró (Sant Climent de Llobregat): cim del municipi de Sant Climent de Llobregat (Baix Empordà).
 El Pedró (Palamós): nucli del municipi de Palamós (Baix Empordà).
 El Pedró (Vallromanes): cim del municipi de Vallromanes (Vallès Oriental).
 el Pedró (Alpens): cim del municipi d'Alpens (Osona).
 el Pedró Blanc (Gombrèn): cim del municipi de Gombrèn (Ripollès).
 el Pedró de Rajols (Tavertet): cim del municipi de Tavertet (Osona).
 Font del Pedró (Guixers): font del municipi de Guixers (Solsonès).
 Pla del Pedró (Bellver de Cerdanya): pla del municipi de Bellver de Cerdanya (Cerdanya).
 Pla del Pedró (Beuda): pla del municipi de Beuda (Garrotxa).
 Torre del Pedró (Bell-lloc d'Urgell): edifici del municipi de Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell).
 Del Pedró: carrer a Castelló de la Ribera (Ribera Alta)

Vegeu també 
 Roc Teixó (Olià): cim del poble d'Olià (Cerdanya).

 Mas Pedró: nucli del municipi de Celrà (Gironès).
 Pedró dels Quatre Batlles: cim més alt de la comarca del Solsonès.